Hornet () steht für:
 Hornet (Berg), Berg in der Antarktis
 .22 Hornet, Zentralfeuerpatrone
 AGM-64 Hornet, amerikanische Luft-Boden-Rakete
 de Havilland DH.103 Hornet, britischer Langstreckenjäger
 Glasflügel 206 Hornet, deutsches Segelflugzeug
 McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, amerikanischer Jagdbomber
 Pratt & Whitney R-1690 Hornet, Sternmotor
 USS Hornet, traditioneller Schiffsname der amerikanischen Marine
 Honda CB 600 F Hornet, ein japanisches Motorradmodell
 Honda Hornet 900, ein japanisches Motorradmodell
 Hudson Hornet, ein amerikanisches Pkw-Modell
 Hornet (Achterbahnmodell), ein Achterbahnmodell

Siehe auch:
 Hornets
 Hornisse (Begriffsklärung)
 Frelon